El Alto bezeichnet:

 El Alto, Großstadt in Bolivien
 Flughafen El Alto, Flughafen von La Paz

 El Alto (Catamarca), Ort in Argentinien
 Departamento El Alto, Verwaltungseinheit der argentinischen Provinz Catamarca

 El Alto (Talara), Ort in Peru
 Distrikt El Alto, Distrikt in der peruanischen Provinz Talara